Андре́ас Ве́ккер (; род. 2 января 1970 года, Штасфурт) — бывший немецкий гимнаст.

Спортивные достижения 
Андреас Веккер — бывший чемпион Европы, мира и Олимпийских игр. Его главным достижением в спортивной гимнастике стала золотая медаль в упражнениях на перекладине на летних Олимпийских играх в Атланте в 1996 году. Там в упражнениях на перекладине он смог опередить таких гимнастов как Виталия Щербо и Алексея Немова.

В 1989 году Веккер был назван последним спортсменом года ГДР. Он выступал за спортивный клуб СК «Динамо» Берлин/Динамо (ГДР).

В 1995 году Веккер в упражнениях на турнике был чемпионом мира, в 1989 и 1992 годах — чемпионом Европы. В 1988 году он был чемпионом Европы среди юниоров. В период с 1989 по 1995 год в общей сложности он завоевал более 14 медалей различных уровней, на разных снарядах, включая командные соревнования.

На немецких чемпионатах DTB и DTV он завоёвывал более 40 наград в многоборье и на различных снарядах.

В 2000 году Веккера включали в состав немецкой команды на Олимпиаду в Сиднее. За несколько дней до соревнований он получил серьезную травму плеча, сорвал бицепс мышцы в плече и на этом закончил спортивную карьеру. Сегодня Веккер — председатель и основатель компании Andreas Seed Oils со штаб — квартирой в городе Бенде, Орегон.

Литература 
Volker Kluge: Wecker, Andreas. In: Wer war wer in der DDR? 5. Ausgabe. Band 2, Ch. Links, Berlin 2010, ISBN 978-3-86153-561-4.

Примечания

Ссылки 
 (Немецкий) OlympiaStatistik 
 Андреас Веккер  в Международной федерации гимнастики

Родившиеся в 1970 году
Гимнасты ГДР
Гимнасты Германии
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Олимпийские чемпионы от Германии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1988 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1992 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы мира по спортивной гимнастике